Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Nicolas (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à sainte Nicolas de Myre, évêque d’Asie Mineure, au , très populaire dans l’Europe chrétienne du Moyen Âge. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Nicolas se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

En Belgique 
 Place Saint-Nicolas (Sint-Niklaasplaats), à Anvers
 Rue Saint-Nicolas (Sint-Niklaasstraat), à Bruges
 Impasse Saint-Nicolas, à Bruxelles
 Place Saint-Nicolas (Sint-Niklaasplaats), à Furnes (Veurne)
 Rue Saint-Nicolas (Sint-Niklaasstraat), à Gand
 Rue Saint-Nicolas (Sint-Niklaasstraat), à Hoegaarden
 Rue Saint-Nicolas, à Liège
 Rue Saint-Nicolas, à Namur
 Rue Saint-Nicolas à Neder-Over-Heembeek (Bruxelles)
 Rue Saint-Nicolas (Sint-Niklaasstraat), à Saint-Gilles-Waes
 Rue Saint-Nicolas (Sint-Niklaasstraat), à Saint-Nicolas

Au Canada 
 Rue Saint-Nicolas, à Québec

Aux États-Unis 
Avenue Saint-Nicolas (Saint Nicholas avenue), à New York
Avenue Saint-Nicolas (Saint Nicholas avenue), à Worcester [Ma]

En France 
 Place Saint-Nicolas, à Bastia ;
 Avenue Saint-Nicolas (Cannes)|Avenue Saint-Nicolas dans le quartier Prado - République, à Cannes ;
 Rue Saint-Nicolas, à Colmar ;
 Rue Saint-Nicolas à La Rochelle ;
 Rue Saint-Nicolas à Lille ;
 Rue Saint-Nicolas, à Nancy ;
 Rue Saint-Nicolas, à Nantes ;
 Rue Saint-Nicolas, à Paris ;
 Rue Saint-Nicolas, à Rouen ;
 Rue Saint-Nicolas, à Saumur ;
 Grande-rue Saint-Nicolas, à Toulouse.

Au Royaume-Uni 
Rue Saint-Nicolas (Saint Nicholas street), à Bristol
Rue Saint-Nicolas (Saint Nicholas street), à Carlisle
Rue Saint-Nicolas (Saint Nicholas street), à Coventry
Rue Saint-Nicolas (Saint Nicholas street), à Scarborough

Voir aussi 
 
 

Nicolas Rue